Eerste Slag bij El Alamein
 Tweede Slag bij El Alamein